Gromnik (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Tarnowski
 Gromnik (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente